Holznagel steht für:

 einen Nagel aus Holz, siehe Holzverbindung
 Onychauxis, eine krankhafte Veränderung von Finger- oder Zehennägeln.
 Der Holznagel, die Mitgliederzeitschrift der Interessengemeinschaft Bauernhaus 

Holznagel ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Holznagel (* 1957), deutscher Rechtswissenschaftler
 Reiner Holznagel (* 1976), deutscher Politikwissenschaftler und Präsident des Bundes der Steuerzahler
 Renate Holznagel (* 1949), Abgeordnete des Landtags Mecklenburg-Vorpommern (CDU)